Сільвано:
 Сільвано-П'єтра — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія
 Сільвано-д'Орба — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія